Slate Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Slate Hill (New York)
 Slate Hill (Pennsylvania)
 Slate Hill (Virginia)